{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58201) - || 1992 ED7 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58202) - || 1992 EO7 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58203) - || 1992 EC9 ||2 maart 1992 || UESAC
|-
| (58204) - || 1992 EK10 ||2 maart 1992 || UESAC
|-
| (58205) - || 1992 EX12 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58206) - || 1992 ER13 ||2 maart 1992 || UESAC
|-
| (58207) - || 1992 EF14 ||2 maart 1992 || UESAC
|-
| (58208) - || 1992 EX16 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58209) - || 1992 EH19 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58210) - || 1992 EW21 ||1 maart 1992 || UESAC
|-
| (58211) - || 1992 HF4 ||23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (58212) - || 1992 OQ5 ||30 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (58213) - || 1992 QP || 29 augustus 1992 || E. F. Helin
|-
| (58214) - || 1992 RA2 ||2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (58215) von Klitzing || 1992 SY1 ||21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (58216) - || 1992 SR9 ||27 september 1992 || Spacewatch
|-
| (58217) - || 1992 SP16 ||24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (58218) - || 1992 UZ7 ||23 oktober 1992 || E. W. Elst
|-
| (58219) - || 1992 WZ2 ||18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (58220) - || 1993 BY4 ||27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (58221) - || 1993 BM14 ||23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (58222) - || 1993 FA18 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (58223) - || 1993 FO18 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (58224) - || 1993 FM20 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58225) - || 1993 FY20 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58226) - || 1993 FW22 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58227) - || 1993 FB26 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58228) - || 1993 FL26 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58229) - || 1993 FZ27 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58230) - || 1993 FR39 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58231) - || 1993 FQ40 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58232) - || 1993 FD41 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58233) - || 1993 FN50 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58234) - || 1993 FY50 ||19 maart 1993 || UESAC
|-
| (58235) - || 1993 FW52 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (58236) - || 1993 FK56 ||17 maart 1993 || UESAC
|-
| (58237) - || 1993 FR66 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58238) - || 1993 FH77 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58239) - || 1993 FS77 ||21 maart 1993 || UESAC
|-
| (58240) - || 1993 FV81 ||18 maart 1993 || UESAC
|-
| (58241) - || 1993 HH4 ||21 april 1993 || Spacewatch
|-
| (58242) - || 1993 HJ4 ||21 april 1993 || Spacewatch
|-
| (58243) - || 1993 NG1 ||12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (58244) - || 1993 OX5 ||20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (58245) - || 1993 OS7 ||20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (58246) - || 1993 OP12 ||19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (58247) - || 1993 PH3 ||14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58248) - || 1993 PO5 ||15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58249) - || 1993 PC6 ||15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58250) - || 1993 QU1 ||16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58251) - || 1993 QS2 ||16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58252) - || 1993 QG4 ||18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58253) - || 1993 QJ5 ||17 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58254) - || 1993 QN5 ||17 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (58255) - || 1993 RS5 ||15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (58256) - || 1993 RL7 ||15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (58257) - || 1993 RN9 ||14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (58258) - || 1993 RU10 ||14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (58259) - || 1993 RA13 ||14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (58260) - || 1993 SO || 18 september 1993 || Spacewatch
|-
| (58261) - || 1993 SD1 ||16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58262) - || 1993 ST2 ||19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58263) - || 1993 SO4 ||19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (58264) - || 1993 SW7 ||17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (58265) - || 1993 TJ12 ||14 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (58266) - || 1993 TN15 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58267) - || 1993 TB16 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58268) - || 1993 TQ19 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58269) - || 1993 TG20 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58270) - || 1993 TK22 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58271) - || 1993 TT22 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58272) - || 1993 TZ27 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58273) - || 1993 TA31 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58274) - || 1993 TY31 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58275) - || 1993 TR32 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58276) - || 1993 TB33 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58277) - || 1993 TW33 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58278) - || 1993 TA34 ||9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58279) - || 1993 TE40 ||11 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58280) - || 1993 UC2 ||20 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (58281) - || 1993 UR5 ||20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58282) - || 1993 UB6 ||20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58283) - || 1993 UO7 ||20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (58284) - || 1993 VW3 ||14 november 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (58285) - || 1993 YN || 16 december 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (58286) - || 1993 YO1 ||16 december 1993 || Spacewatch
|-
| (58287) - || 1994 AE1 ||7 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (58288) - || 1994 CF14 ||8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (58289) - || 1994 CC16 ||8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (58290) - || 1994 CH17 ||8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (58291) - || 1994 GA || 1 april 1994 || R. H. McNaught
|-
| (58292) - || 1994 GC || 2 april 1994 || A. Vagnozzi
|-
| (58293) - || 1994 GQ5 ||6 april 1994 || Spacewatch
|-
| (58294) - || 1994 JJ5 ||4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (58295) - || 1994 JJ9 ||15 mei 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (58296) - || 1994 LF1 ||2 juni 1994 || R. H. McNaught
|-
| (58297) - || 1994 PA3 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58298) - || 1994 PB3 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58299) - || 1994 PH3 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (58300) - || 1994 PQ5 ||10 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten